Коалиционная война — война, ведущаяся хотя бы с одной стороны коалицией государств.

В историографии термином «Коалиционные войны» (во множественном числе) иногда собирательно обозначаются войны, которая Франция вела в конце XVIII — начале XIX веков:
 Война Первой коалиции
 Война Второй коалиции
 Война Третьей коалиции
 Война Четвёртой коалиции
 Война Пятой коалиции
 Война Шестой коалиции
 Война Седьмой коалиции